ФВТ может означать:
 ФВТ - Факультет вычислительной техники РГРТУ
 ФВТ - Факультет высоких технологий ЮФУ